Villamontes (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Villamontes (plaats), een plaats in deze gemeente